A eleição municipal de Paço do Lumiar em 1976 ocorreu em 15 de novembro de 1976. O prefeito era José Gomes (ARENA) que terminaria seu em 31 de janeiro de 1977. Benjamin Peixoto (ARENA) foi eleito prefeito de Paço do Lumiar.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Paço do Lumiar/MA
Política de Paço do Lumiar